Paradisaea può avere differenti significati.

in zoologia, Paradisaea è un genere di uccelli della famiglia Paradisaeidae; come nome comune può riferirsi anche ad altri uccelli della stessa famiglia, detti anche Paradisea o Uccello del Paradiso o Uccello lira:
Paradisea maggiore (Paradisaea apoda);
Paradisea dell'arciduca Rodolfo (Paradisaea rudolphi);
Paradisea superba (Lophorina superba);
Paradisea reale (Cicinnurus regius);
Paradisea dal becco di falco (Epimachus fastuosus);
Paradisea dalle 12 penne (Seleucidis melanoleucus);

in botanica, Paradisea è un genere di piante della famiglia Liliaceae (o Asparagaceae) che comprende 2 specie:
Paradisea liliastrum
Paradisea lusitanica

Altri progetti